Der Begriff Dirk bezeichnet
 einen männlichen Vornamen, siehe Dirk (Vorname)
 bei einem Segelboot eine Leine, die von der Mastspitze zur Baumnock verläuft, siehe Dirk (Segeln)
 im Schottischen ein Messer, das im Gürtel eines Kiltträgers steckt, siehe Dirk (Messer) 
 Orkan Dirk, Wetterereignis
 Robert Dirk (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
Die Abkürzung DIRK bezeichnet
 Deutscher Investor Relations Verband, den deutschen Berufsverband für professionelle Investor Relations.
weiteres
Jan-Dirk Küstenmotorschiff, 

DIRK